Gijón (stad), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Gijón (comarca), een comarca in Noord-Spanje